Hugo de Vrieslaan (Amsterdam)
 Hugo de Vrieslaan (Oegstgeest)
 Hugo de Vrieslaan (Gouda)
 Hugo de Vrieslaan (Zwolle)
 Professor Hugo de Vrieslaan, Utrecht